Edoardo Cianfanelli, bedre kendt som Rodion er en Electronica-producer fra Italien.

Tjek fødsels- og dødsår
Musikere fra Italien